Копаница може да се отнася за:

 Копаница, българско народно хоро;
 Копаница, село в Западна България, община Радомир;
 Копаница, село в Община Сарай, Република Македония;
 Алтернативно име на село Копанце, община Йегуновце, Република Македония.